Всего в департамент Альпы Верхнего Прованса входит 30 кантонов, составляющих 4 округа.

См. также 

 Коммуны департамента Альпы Верхнего Прованса
 Департамент Альпы Верхнего Прованса

 
Списки кантонов Франции по департаментам